Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mark Knowles e Daniel Nestor che hanno battuto in finale Petr Pála e Pavel Vízner 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Nicklas Kulti /  Jared Palmer (primo turno)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (quarti di finale)

 Piet Norval /  Kevin Ullyett (semifinali)
 David Rikl /  Cyril Suk (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 2000
ATP Tour 2000